Евсюково — название нескольких населённых пунктов:
 Евсюково — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Евсюково — деревня в Даниловском районе Ярославской области.